Rotspitze ist der Name folgender Berge in den:
 Rotspitze (Allgäuer Alpen), ein 2033 Meter hoher Berg in den Allgäuer Alpen
 Rotspitze (Rätikon), ein 2517 Meter hoher Berg im Rätikon
 Rotspitze (Rofan), ein 2067 Meter hoher Berg im Rofangebirge

Siehe auch:
 Hintere Rotspitze
 Vordere Rotspitze
 Alkuser Rotspitze
 Rötspitze
 Rötlspitze
 Rötenspitze